Выборы в Палату представителей США состоялись 3 ноября 2020 года. Были проведены выборы представителей от всех 435 округов конгресса в каждом из 50 штатов США, а также шести делегатов без права голоса от округа Колумбия и островных территорий США. Многие другие федеральные, государственные и местные голосования, включая президентские выборы и выборы в Сенат были проведены в эту дату. Победители выборов стали членами 117-ого Конгресса Соединённых Штатов, места в котором будут распределены между территориальными единицами на основе переписи населения Соединенных Штатов 2010 года. С 3 января 2019 года Демократическая партия лидирует по числу мест в Палате представителей. В результате выборов 2018 года они получили 235 мест.

В преддверии выборов 2020 года многие опросы, включая республиканские и независимые, прогнозировали, что демократы увеличат своё большинство в Палате представителей на 15 мест. Однако, хотя демократы сохранили контроль над Палатой представителей, республиканцы показали неожиданный результат, вернув места, потерянные по итогам выборов 2018 года.

Депутаты 
36 конгрессменов отказались баллотироваться вновь, в том числе, 26 республиканцев и 9 демократов. 18 республиканцев и 5 демократов решили уйти из публичной политики, в основном по возрасту, 4 демократа и 6 республиканцев решили баллотироваться на другие посты. Среди них, демократ Бен Рэй Лухан, избранный в Сенат США от штата Нью-Мексико, республиканец Грег Джанфорте, избранный губернатором штата Монтана, а также Роджер Маршалл, ставший сенатором от штата Канзас.

Пятеро членов Палаты представителей, в том числе, 3 демократа и 5 республиканцев, не смогли сохранить мандаты, потерпев поражение уже в ходе праймериз. 12 действующих депутатов от Демократической партии потерпели поражение на выборах.

Результаты

Делегаты без права голоса

См. также 
 Выборы в Сенат США (2020)

Примечания

Комментарии 

Выборы в Палату представителей США
Выборы 2020 года в США